Uvarovo může být:

 Uvarovo (Tambovská oblast) – město v Tambovské oblasti v Rusku
 Uvarovo (Kaliningradská oblast) (, v letech 1938–1945 ) – vesnice v Kaliningradské oblasti v Rusku